Пель — фамилия и топоним:

Фамилия 
 
 Пель, Василий Васильевич (1820—1903) — провизор, владелец одной из старейших и известнейших аптек Российской империи, отец А. В. Пеля.

Топоним 
 Пель — коммуна в Германии.

См. также 
 Пёль (значения)
 Пелль